Molekulska formula -{C9H16O}- se može odnositi na:

 2-Nonenal
 6-Nonenal
 Cikloheksilaceton